Gauke steht für:
 David Gauke (* 1971), britischer Politiker (Conservative Party)
 Hans Gauke, deutscher Schwimmer
 Gauke GmbH – Verlag für Sozialökonomie